Джо Смит () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Смит, Джо (1889—1971) — английский футболист, выступавший за «Болтон Уондерерс», главный тренер «Блэкпула».
 Смит, Джо (1889—1956) — английский футболист, выступавший за «Вест Бромвич Альбион».
 Смит, Джо (род. 1953) — шотландский футболист.
 Смит, Джо (род. 1975) — американский баскетболист.
 Смит, Джо-младший (род. 1989) — американский боксёр-профессионал.